Csécsi János (1650–1708) tanár, református akadémiai igazgató.
 Csécsi János (1689–1769) református egyházi író, tanár, polihisztor